Rothsay (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Rothsay (Mid West), een plaats in de regio Mid West in West-Australië

Zie ook
 Rothesay (doorverwijspagina)